Purasangre (o pura sangre) puede hacer referencia a:

 Purasangre, raza de caballos desarrollada en el siglo XVIII en Inglaterra, cruce de yeguas inglesas con sementales árabes.

Además, en música, cine y televisión, puede referirse a:

 Pura sangre (telenovela colombiana).
 Pura sangre (telenovela venezolana).
 Purasangre (telenovela chilena).
 De pura sangre, telenovela mexicana.
 Pura sangre (película argentina), película argentina dirigida por Leo Ricciardi y estrenada en 2006.
 Pura sangre (película colombiana), película colombiana dirigida por Luis Ospina y estrenada en 1982.
 «Pura Sangre» (álbum), álbum de 1993 del grupo Bronco.

Enlaces externos